Артём Николаевич Барановский (; 17 марта 1990, Красногоровка, Марьинский район, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за донецкий «Металлург» и Училище олимпийского резерва.

Летом 2007 года подписал контракт с донецким «Титаном», который и стал его первым профессиональным клубом. В составе команды выступал во Второй лиге Украины на протяжении полутора лет. Барановский провёл 48 матчей, в которых забил 1 гол.

Зимой 2009 года перешёл в донецкий «Металлург». Вначале он выступал в молодёжном первенстве Украины. 24 апреля 2012 года дебютировал в чемпионате Украины в выездном матче против симферопольской «Таврии» (1:1), Барановский отыграл все девяносто минут. Всего за «Металлург» в чемпионате Артём провёл 41 игру и забил 1 мяч.

Летом 2015 года «Металлург» объявил себя банкротом, вакантное место в Премьер-лиге Украины заняла днепродзержинская «Сталь», куда и перешёл Артём Барановский. Взяв себе 2 номер. В составе новой команды дебютировал в игре первого тура чемпионата Украины 2015/16 против киевского «Динамо», Барановский вышел на 72 минуте вместо Максима Каленчука. «Сталь» в итоге проиграла со счётом (1:2).

28 января 2019 года футболист подписал годовой контракт с карагандинским «Шахтёром», как свободный игрок. По данным немецкого сайта Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Титан» Донецк
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Каспий» Актау